Croisilles je název více obcí ve Francii:

 Croisilles (Calvados) – obec v departementu Calvados
 Croisilles (Eure-et-Loir) – obec v departementu Eure-et-Loir
 Croisilles (Orne) – obec v departementu Orne
 Croisilles (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais